Esser est un nom propre germanique et anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Christian Esser (1886-1952), homme politique belge ;
 Dick Esser (1918-1979), joueur néerlandais de hockey sur gazon ;
 Dragutin Esser (né en 1967), ingénieur automobile français ;
 Elger Esser (né en 1967), photographe allemand ;
 Frank Esser (né en 1958), dirigeant d'entreprise allemand ;
 Franz Esser (1891-1964), peintre allemand ;
 Hans Esser (1909-1988), escrimeur allemand ;
 Hans-Joachim Esser (né en 1960), botaniste allemand ;
 Hermann Esser (1900-1981), journaliste et fonctionnaire nazi allemand ;
 Irene Esser (née en 1991), mannequin vénézuélienne, Miss Venezuela 2011 ;
 Leo Esser (1907-19?), plongeur allemand ;
 Markus Esser (né en 1980), athlète allemand ;
 Monique Esser (née en 1938), professeur émérite à l'université catholique de Louvain-la-Neuve ;
 Paul Esser (1913-1988), acteur allemand ;
 Robin Esser (1933-2017), journaliste, rédacteur en chef et romancier britannique ;
 Roswitha Esser (née en 1941), kayakiste allemande.

Patronyme allemand
Patronyme anglais